Віктор Шайда (*1974) — український співак.
 Шайда Сергій Семенович (*1980) — український футболіст.
 Шайда Юрій Григорович — український військовослужбовець.

Прізвища